Tepepa kan syfta på:

 Tepepa (film) – en spaghettivästern från 1969 i regi av Giulio Petroni

Geografi

Mexiko 

 Tepepa, Hidalgo, ort, Acaxochitlán, 
 Tepepa, Veracruz, ort, Tehuipango,